

Населені пункти та їхні частини

 Ґалензув — село в гміні Бихава Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Ґалензув — село в гміні Дембниця-Кашубська Слупського повіту Поморського воєводства
 Ґалензув — колонія в гміні Жмудь Холмського повіту Люблінського воєводства

Примітки